Бернхард Людвиг Зупхан (; ) — немецкий , филолог,  немецкой литературы.

Биография 
Родился 18 января 1845 года в Нордхаузене.

Изучал филологию и германистику в Берлине и Галле, где в 1866 году защитил докторскую диссертацию. Работал учителем гимназии в Берлине.

В 1887—1910 годы — директор Архива Гёте и Шиллера в Веймаре. В 1896 году произведён в тайные советники. Последнее время жил в Альтенбурге, где и умер в 1911 году.

Семья 
Отец — Карл Фридрих Зупхан (), цирюльник, уроженец Франкенхаузена.

Мать — Фредерика Амалия (; урожд. Мейер [], овдовевшая Опперман []; ?, Нордхаузен — 1848).

Женат с 1876 года.
 сын — Мартин.

Научная деятельность 
Профессор (1886). Труды Б. Л. Зупхана посвящены, главным образом, изучению литературы XVIII века, о которой он поместил много работ в «Preussische Jahrbücher» и в «Goethe-Jahrblatt». Его критическое издание Гердера (Берлин, 1877 и сл.) вновь возбудило интерес к этому писателю.

Состоял членом  и  в Веймаре.

Избранные труды 

 Suphan B. Allerlei Zierliches von der alten Exzellenz : Paul Hense zum 70. Geburtstag. — Berlin: Weidmann, 1900. — 51 S.
 Suphan B. Briefe von Goethes Mutter an ihren Sohn, Christiane und August von Goethe. — Weimar, 1889.
 Suphan B. De Capitolio Romano commentarii specimen / auctor Ludovicus Bernardus Suphan. — Halis Saxonum: Ploetz, 1866. — 40 S.
 Suphan B. Goethes Gedichte in ältester Gestalt. — Berlin, 1876.
 Suphan B. Goethe und Spinoza. — Berlin, 1881.
 Suphan B. Friedrichs des Großen Schrift über die deutsche Literatur. — Berlin: Hertz, 1888. — 111 S.
 Suphan B. Friedrich Rückert : Vortrag; gehalten in Weimar am 16. Mai 1888. — Weimar: Böhlau, 1888. — 31 S.
 Suphan B. Hans Sachs in Weimar : gedruckte Urkunden zum 400. Geburtstage des Dichters. — Weimar: Böhlau, 1894. — 44 S.
 Suphan B. Peter der Grosse, Herder’s Fürstenideal. — Königsberg, 1873.
 Suphan B. Zum Sonntag Estomihi. — Weimar: Böhlau, 1902.
редактор
 Goethe J. W. Aus Goethes Archiv : Die erste Weimarer Gedichtsammlung in Facsimile-Wiedergabe / Hrsg. von Bernhard Suphan und . — Weimar: Verl. d. Goethe-Ges., 1908. — 26 S. — (Schriften der Goethe-Gesellschaft ; Bd. 23)
 Goethe J. W. Das Journal von Tiefurt / mit einer Einl. von Bernhard Suphan. Hrsg. von . — Weimar: Verl. d. Goethe-Ges., 1892. — XXXVI, 398 S. — (Schriften der Goethe-Gesellschaft ; Bd. 7)
 Goethe J. W. Marienbader Elegie : September 1823; Goethes Reinschrift mit Ulrikens von Levetzows Brief an Goethe und ihrem Jugendbildniß / Hrsg. von Bernhard Suphan. — Weimar: Verl. d. Goethe-Gesellschaft, 1900. — 19 S. — (Schriften der Goethe-Gesellschaft ; 15)
 Goethe J. W. Xenien 1796 : nach den Handschriften des Goethe- und Schiller-Archivs / hrsg. von Erich Schmidt u. Bernhard Suphan. — Weimar: Verl. der Goethe-Ges., 1893. — XXXVI, 267 S. — (Schriften der Goethe-Gesellschaft ; Bd. 8)
 Herder J. G. Herders sämtliche Werke / Hrsg. von Bernhard Suphan. — Berlin : Weidmann, 1877—1888. — Bd. 1—20.
 Oettingen W. Schriften der Goethe-Gesellschaft. Bd.25: , Goethe und Tischbein / Hrsg. von Bernhard Suphan, Erich Schmidt. — 1910.
 Schiller F. Deutsche Größe : ein unvollendetes Gedicht Schillers 1801; Nachbildung der Handschrift / hrsg. und erl. von Bernhard Suphan. — Weimar: Goethe-Gesellschaft, 1902. — 20 S.
 Zum neunten Mai neunzehnhundertfünf / in hs. Gestalt mit e. Einl. hrsg. von Bernhard Suphan. — Weimar: Verl. d. Goethe-Ges., 1905. — 34, [32] S. — (Schriften der Goethe-Gesellschaft ; 20)

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Тайные советники
Исследователи творчества Гёте
Члены Баварской академии наук
Самоубийцы